Ла Гвера има више значења:

 Ла Гвера, Ел Пастор (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Гвера (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гвера (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Гвера (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвера (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвера (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Гвера (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Гвера (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Гвера (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Гвера (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику